Riečka può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Riečka, comune del distretto di Banská Bystrica, nell'omonima regione
Riečka, comune del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica